Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1987 spelades under perioden 26 september 1984-12 oktober 1986.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Källor
 Resultat och länkar till matchfakta för samtliga matcher: 
 Slutställning i samtliga grupper: 
 Resultat samtliga matcher samt samtliga grupper: 

1984 i Europa
1985 i Europa
1986 i Europa
1987 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1984
Fotbollsåret 1985
Fotbollsåret 1986
Fotbollsåret 1987